Les Dénobulans ou Dénobuliens sont un peuple pacifique qui figure parmi les nations fondatrices de la Fédération des planètes unies de la saga Star Trek. Les seuls Dénobulans connus sont Phlox, docteur sur l'Enterprise NX-01 du capitaine Jonathan Archer et sa deuxième épouse Feezal. 

Les Dénobulans sont polygames, portés sur la sexualité mais sans perversité.

Les Dénobulans peuvent se passer de sommeil durant de longues périodes, cependant, ils doivent régulièrement respecter un cycle d'hibernation.

Les traits étranges de leurs visages cachent en fait un système de défense gonflable très impressionnant.

Espèce extraterrestre de Star Trek